Mutual peut désigner :
 une ville des États-Unis :
 Mutual, une ville située dans le Maryland ;
 Mutual, une ville située dans l’Ohio ;
 Mutual, une ville située dans l’Oklahoma ;
 la Mutual, l'un des quatre principaux réseaux radiophoniques durant l'âge d'or de la radio aux États-Unis, 

Homonymie de localités aux États-Unis